Сеидбейли — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сеидбейли, Гасан Мехти оглы — советский, азербайджанский писатель, драматург, кинорежиссёр, сценарист, народный артист Азербайджанской ССР.
 Сеидбейли, Марьям Гасан гызы (род. 1955) — доктор исторических наук, азербайджанский историк, директор Института Истории Наук.